Herta – variante del nome proprio di persona tedesco femminile Hertha
Herța – nome in rumeno di Herca, città dell'Ucraina
Territorio di Herța – regione storica della Romania
Bryan Herta – pilota automobilistico statunitense
Colton Herta – pilota automobilistico statunitense

Pagine correlate
Herța